Разведчики:
 «Разведчики» — советский художественный фильм.
 «Разведчики» — мультипликационный сериал (Россия, студия 2х2, 2013 год).

См. также 
 Разведчик